FDA steht für:
 FDA Records, deutsches Plattenlabel
 Fernmeldedienstanbieter, siehe Telefongesellschaft
 Ferrari Driver Academy, italienisches Fahrerförderprogramm
 Flight Data Analysis, Verfahren zur Erhöhung der Flugsicherheit, siehe Flight Data Monitoring
 Föderation deutschsprachiger Anarchist*innen
 Food and Drug Administration, US-amerikanische Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit
 Forensische Datenanalyse, Teilgebiet der IT-Forensik
 Freiburger Diözesan-Archiv, kirchenhistorische Zeitschrift
 Freier Deutscher Autorenverband, Berufsverband deutschsprachiger Autoren und Autorenerben 
 Dienststelle Frauen in der Armee, Organisationseinheit der Schweizer Armee für weibliche Militärdienstleistende
 Flughafen Friedrichshafen (IATA-Code)
 Bahnhof Darmstadt-Arheilgen (DS100-Code)
 Fuji Dream Airlines (ICAO-Code), japanische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 FDÄ

Abkürzung